Красноя́рка — топоним:

Населенные пункты

Казахстан 
 Красноярка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Красноярка — до 2018 года название села Жарлыколь в Целиноградском районе Акмолинской области.

Россия 
 Красноярка — посёлок в Амурском сельском поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай.
 Красноярка — посёлок в Усть-Коксинском сельском поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай.
 Красноярка — посёлок в Новичихинском районе Алтайского края.
 Красноярка — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Красноярка — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Красноярка — деревня в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, входит в Демьяновское сельское поселение.
 Красноярка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, входит в Подгорновское сельское поселение.
 Красноярка — деревня в Мишкинском районе Курганской области, Кировский сельсовет.
 Красноярка — деревня в Мишкинском районе Курганской области, Маслинский сельсовет.
 Красноярка — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Красноярка — село в Татарском районе Новосибирской области.
 Красноярка — село в Омском районе Омской области.
 Красноярка — деревня в Кайлинском сельском поселение, Усть-Ишимского района Омской области.
 Красноярка — деревня в Утускунскоме сельском поселение Усть-Ишимского района Омской области.
 Красноярка — село в Шербакульском районе Омской области.
 Красноярка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Красноярка — село в Северном районе Оренбургской области.
 Красноярка — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 
 Красноярка — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Красноярка — село в Зырянском районе Томской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Красноярка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Красноярка — село в Братском районе Николаевской области.
 Красноярка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.

Реки 
 Красноярка (приток Алея) — река в Алтайском крае.
 Красноярка (приток Барды) — река в Пермском крае, Свердловской области.
 Красноярка (приток Коксы) — река в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Красноярка (приток Кумира) — река в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Красноярка (приток Сосьвы) — река в Свердловской области.
 Красноярка (приток Малой Кети) — река в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Красноярка (приток Уса) — река в Ермаковском районе Красноярского края.
 Красноярка — река в Кемеровской области, приток Большого Бачата.
 Красноярка — река на Алтае, приток Чарыша.
 Красноярка (река, впадает в Японское море) — река на Сахалине.
 Красноярка (приток Найбы) — река на Сахалине.

См. также 
 Краснояровка
 Красный Яр
 Большекрасноярка
 Малокрасноярка